A Super Copa Noroeste de 2018 foi a 2ª edição da Super Copa Noroeste torneio amistoso no Noroeste Fluminense. O Campeão foi o Macuco.

Participantes 

Participaram da Super Copa Noroeste de 2018, as seguintes agremiações:

 Aperibeense Futebol Clube, de Aperibé
 Associação Atlético Noroeste de Miracema, de Miracema
 Bibarrense Atlético Clube, do Duas Barras
 Boa Sorte Atlético Clube, de Cantagalo
 Cardoso Moreira Futebol Clube, de Cardoso Moreira
 Cordeiro Futebol Clube, de Cordeiro
 Esporte Clube Italva, do Italva
 Floresta Atlético Clube, de Cambuci
 Laje Esporte Clube, de Laje do Muriaé
 Liga Itaocarense de Desportos, de Itaocara
 Macuco Esporte Clube, de Macuco
 Monte Carmelo Atlético Clube, do Carmo
 Retiro Futebol Clube, de Itaperuna
 Paraíso Esporte Clube, de Cambuci
 União Calçadense Futebol Clube, de São José do Calçado
 União São Vicente Futebol Clube, de São Fidélis

Premiação 

2018 no futebol